Anton Brentano ist der Name folgender Personen:

* Anton Joseph von Brentano-Cimaroli (1741–1793), italienisch-österreichischer General
 Anton Brentano-Berna (1777–1832), deutscher Handelsmann und Politiker 
 Anton Theodor Brentano (1809–1895), deutscher Handelsmann und Politiker